Vollmers ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Vollmers (1878–1936), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP, CNBL), MdL Preußen
 Johann Vollmers (1753–1818), deutscher Kaufmann und Bremer Senator